Music Corporation of America, een Amerikaans mediabedrijf, bekend van o.a. het platenlabel MCA Records
Medisch Centrum Alkmaar, een Nederlands ziekenhuis
Monte Carlo Automobile, een autofabrikant uit Monaco
Multicriteria-analyse, een wetenschappelijke evaluatiemethode
(Mono)chloorazijnzuur, ClCH2COOH
Adam Yauch (1964-2012), lid van het hiphoptrio Beastie Boys
MicroChannel Architecture of MicroChannel bus